Эска́дренный миноно́сец «Озорно́й» — эскадренный миноносец проекта 30-К, известного так же как тип «Осмотрительный», построенный для Советского Военно-Морского Флота в 1940-х годах. Весной 1950 года ЭМ «Озорной» был передан ВМС Народной Республики Болгария (НРБ), где получил название «Георгий Димитров» (, ).

История 
20 ноября 1939 года ЭМ проекта 30 «Озорной» был заложен на завод № 200 ССЗ им. 61 Коммунара в Николаеве под заводским номером 1087. К 25 сентября 1940 года он уже был зачислен в списки кораблей ВМФ СССР.

25 декабря 1940 года «Озорной» был спущен на воду, но достроить его помешало начало войны. 8 августа 1941 года «Озорной» был отбуксирован из Николаева в Севастополь (к Николаеву как раз подходили немецкие войска).

14 августа 1941 года «Озорной», находящийся в Поти, был законсервирован, и с 1 декабря 1942 года строительство было полностью приостановлено.

Достройка ЭМ продолжался после Великой Отечественной войны и уже по проекту 30-К.

9 января 1949 года «Озорной» вступил в строй, и 25 февраля 1949 года, подняв военно-морской флаг, вошёл в состав Краснознамённого Черноморского флота.

23 февраля 1950 года ЭМ «Озорной» прибыл в Варну. И уже 25 марта 1950 года он был исключён из состава ВМФ СССР.

В апреле 1950 года ЭМ «Озорной» вошёл в состав военно-морских сил Народной Республики Болгария.

Эсминец «Георгий Димитров» 
Находясь в составе ВМС НРБ ЭМ «Озорной» был переименован в «Георгия Димитрова». Эсминец был передан Болгарии на замену ЭМ «Анатолий Железняков». 21 августа 1949 года с учебного судна «Н. Й. Вапцаров», находящегося в Севастополе, сошли 104 болгарских моряка, которые 24 августа ступили на борт «Озорного» в составе нового экипажа. Первым капитаном стал капитан ранга 2 ранга Христо Кукенски, которого впоследствии заменил капитан 2-го  ранга Иван Добрев.

18 апреля 1950 года «Георгий Димитров» был зачислен в списки флота, и поставлен в прямое подчинение командующему флота. С 21 по 31 января 1957 года «Георгий Димитров», под флагом командующего флота контр-адмирала Бранимира Орманова, с правительственной делегацией НРБ от министра-председателя Антона Югова на борту, совершил визит в Албанию. 

В конце 1958 года «Георгий Димитров» был выведен в отстой и превращён в учебно-боевой корабль (передан военно-морскому училищу). 14 мая 1961 года он был выведен из строя. Разоружённый корпус корабля около года стоял в Варненском озере. Потом он был разделан на металл.

Вооружение 
 Артиллерийский комплекс
 Две 130-мм двуствольные АУ Б2-ЛМ;
 Зенитные комплексы
 Одна 85-мм двухорудийная башня АУ 92-К с РЛС управления стрельбой «Вымпел-2»;
 Шесть 37-мм одноствольных автоматических пушек 70-К;
 3×2 12,7-мм пулемётов ДШКМ-2;
 Торпедно-минное вооружение
 Два трёхтрубных 533-мм торпедных аппарата ТТА-533-30 с РЛС управления стрельбой «Редан-4»;
 Мины КБ «Краб», в количестве 52 штук (или мины М-26 — 60 штук);
 Противолодочное вооружение
 Два больших морских бомбомёта БМБ-1 (от Специального конструкторского бюро (СКБ-4) Шавырина);
 Два бомбосбрасывателя и глубинные бомбы (типа РГБ или БПС);
 Радиолокационное вооружение
 Навигационная РЛС «Рым»;
 РЛС обнаружения надводных целей «Риф-1»;
 РЛС обнаружения воздушных целей «Гюйс-1»;
 Гидроакустическая станция (ГАС) «Тамир-5Н»;
 РЛС управления огнём артиллерийских комплексов «Редан»;
 Командно-дальномерные посты КДП2-4 (или СВП-29-РЛ).

Интересные факты 
 При эвакуации из Николаева, и последующей консервации до достройки, часть оборудования и вооружения, предназначенных для кораблей проекта 30 («Огневой» и «Озорной»), была установлена на другие суда. Так, например, на лидер эскадренных миноносцев «Ташкент» была установлена предназначенная для «Озорного» зенитная артиллерийская установка 39-К (заводской номер № 61Н). Вторая установка (заводской номер № 57Н), которую успели смонтировать на эсминце «Огневой» («Огневой» отбуксировали из Николаева на 4 дня позже «Озорного»), спасли корабль и всех, кто на нём находились, от звена немецких «юнкерсов», встреченных на курсе до Севастополя.

Примечания 

Эскадренные миноносцы проекта 30-К
Военные корабли Черноморского флота ВМФ СССР
Эскадренные миноносцы Болгарии
Военные корабли и суда завода им. 61 коммунара
Объекты, названные в честь Георгия Димитрова